Wilhelm, dziedziczny wielki książę Luksemburga (Guillaume Jean Joseph Marie de Nassau, ur. 11 listopada 1981 w Luksemburgu), luksemburski książę z dynastii Burbon-Parmeńskiej, syn Henryka, wielkiego księcia Luksemburga i jego małżonki, wielkiej księżnej Marii Teresy; zajmuje pierwsze miejsce w linii sukcesji luksemburskiego tronu.

Wilhelm urodził się w Luksemburgu jako pierwsze dziecko Henryka, wielkiego księcia Luksemburga i Marii Teresy, wielkiej księżnej Luksemburga.

W 2009 ukończył studia na kierunku nauki polityczne w Institut Albert-le-Grand w Angers we Francji.

W 2012 poślubił hrabiankę Stefanię de Lannoy, z którą ma jedno dziecko: księcia Karola z Luksemburga (ur. 2020).

Od 7 października 2000 jest następcą tronu Luksemburga.

Poprzez swojego przodka, Jana Wilhelma Friso, księcia Oranii spokrewniony jest ze wszystkimi rodzinami królewskimi i książęcymi panującymi w Europie.

Mieszka w Luksemburgu.

Powiązania rodzinne 
Książę Wilhelm urodził się 11 listopada 1981 roku w Luksemburgu.

Jego rodzicami są Henryk, wielki książę Luksemburga, potomek królewskiej dynastii Burbonów i Maria Teresa, wielka księżna Luksemburga, politolog kubańskiego pochodzenia.

Jego dziadkami są ze strony ojca Jan, wielki książę Luksemburga, który władał państwem w latach 1964-2000 i jego żona, Józefina Charlotte, wielka księżna Luksemburga, urodzona jako księżniczka Belgii; starsza siostra belgijskich królów: Baldwina I i Alberta II; natomiast ze strony matki to José Antonio Mestre y Álvarez (ur. 1926, zm. 1993) i jego żona, María Teresa Batista y Falla (ur. 1928, zm. 1988).

Ma czworo młodszego rodzeństwa: księcia Feliksa, księcia Ludwika, księżniczkę Aleksandrę i księcia Sebastiana.

Książę został ochrzczony w wierze katolickiej dnia 2 grudnia 1981 w Pałacu Książęcym w Luksemburgu. Jego rodzicami chrzestnymi zostali księżniczka Maria Astryda z Luksemburga (siostra ojca) i książę Wilhelm z Luksemburga (brat ojca). Otrzymał imiona tradycyjne w rodzinie książęcej, w tym pierwsze na cześć swojego ojca chrzestnego.

Edukacja 
Edukację rozpoczął w liceum Roberta Schumanna w Luksemburgu, a następnie uczył się w Szwajcarii. Studiował w Anglii, w Royal Military Academy Sandhurst w Camberley. Uczył się filozofii i antropologii w Instytucie Filantropii we Friborgu. W 2009 otrzymał tytuł magistra nauk politycznych Instytutu Albert-le-Grand we francuskim Angers. Interesuje się muzyką i sportem, gra na fortepianie i w piłkę nożną, pływa i uprawia siatkówkę. Mówi w języku luksemburskim, francuskim, niemieckim, hiszpańskim i angielskim.

W 2019 ukończył roczne szkolenie w Royal College of Defence Studies w Londynie.

Dzieci chrzestne 
Książę Wilhelm jest ojcem chrzestnym:
 księcia Sebastiana z Luksemburga (ur. 1992), swojego brata;
 księcia Pawła Ludwika z Nassau (ur. 1998), syna księcia Wilhelma i księżnej Sybilli z Luksemburga;
 księcia Emmanuela z Belgii (ur. 2005), syna Filipa I, króla Belgów i Matyldy, królowej Belgów;
 księcia Noaha z Nassau (ur. 2006), syna księcia Ludwika i księżnej Tessy z Luksemburga;
 księżniczki Ariany z Holandii (ur. 2007), córki Wilhelma Aleksandra, króla Holandii i Maksymy, królowej Holandii.

Członek rodziny książęcej 
Książę Wilhelm urodził się w czasie panowania w Luksemburgu jego dziadka, księcia Jana. Jego ojciec był wówczas następcą tronu. Wilhelm zajął drugie miejsce w linii sukcesji i otrzymał tytuł Jego Książęca Wysokość Książę Wilhelm z Luksemburga. 7 października 2000 książę Jan abdykował, nowym władcą państwa został książę Henryk, a Wilhelm objął pozycję następcy tronu. Od tego pory nosi tytuł Jego Królewska Wysokość dziedziczny książę Luksemburga.

Oficjalne wizyty zagraniczne 

W marcu 2003 udał się z oficjalną wizytą do Rzymu i Watykanu.

11 listopada 2014 przyjął w Luksemburgu króla i królową Hiszpanii.

W maju 2017 uczestniczył w oficjalnej wizycie Katarzyny, księżnej Cambridge do Luksemburga.

W styczniu 2018 razem z żoną i luksemburskimi politykami udał się z wizytą do Stanów Zjednoczonych, gdzie wystartowali satelitę GovSat-1 z Przylądka Canaveral.

W marcu 2018 razem z rodziną książęcą pojechał z oficjalną wizytą do Francji. W maju brał udział w dyplomatycznej wizycie króla i królowej Holandii do Luksemburga.

Związki z innymi rodzinami królewskimi 
Książę Wilhelm spokrewniony jest ze wszystkimi rodzinami królewskimi i książęcymi, zasiadającymi na tronach europejskich państw, poprzez Jana Wilhelma Friso, księcia Oranii, żyjącego w latach 1687-1711. Najbliższe pokrewieństwo łączy go z belgijską rodziną królewską, z której pochodziła jego babka, wielka księżna Józefina Charlotta.

Był gościem ceremonii zaślubin: Haakona, księcia koronnego Norwegii z Mette-Marit Tjessem Høiby (Oslo, 2001), Filipa VI, króla Hiszpanii z Letycją Ortiz Rocasolano (Madryt, 2004), Fryderyka, księcia koronnego Danii z Marią Donaldson (Kopenhaga, 2004), Wiktorii, księżnej Västergötlandu z Danielem Westlingiem (Sztokholm, 2010), Alberta II, księcia Monako z Charlene Wittstock (Monako, 2001), Magdaleny, księżnej Hälsinglandu i Gästriklandu z Christopherem O'Neill (Sztokholm, 2013).

Reprezentował dwór luksemburski na uroczystościach pogrzebowych Fabioli, królowej Belgów (Laeken, 2014).

30 kwietnia 2013 brał udział w inauguracji panowania Wilhelma Aleksandra, króla Niderlandów.

Religia 
Zgodnie z tradycją luksemburskiej rodziny wielkoksiążęcej, książę Wilhelm został ochrzczony i wychowany w wierze katolickiej.

Uczestniczył w oficjalnych audiencjach u papieży w Watykanie:
 27 marca 2003 razem z całą rodziną książęcą spotkał się z papieżem Janem Pawłem II;
 8 maja 2006 papież Benedykt XVI przyjął rodzinę książęcą w Watykanie;
 21 marca 2016 przy okazji ceremonii chrztu księcia Liama rodzina książęca spotkała się na specjalnej audiencji z papieżem Franciszkiem.

Jest ojcem chrzestnym przynajmniej pięciu osób.

Patronaty 
 Jest honorowym prezydentem Kräizbierg Foundation od marca 2011.
 Jest patronem Luksemburskiej Sportowej Federacji Kolarskiej.
 Jest patronem Youth Hostels Central;
 Jest patronem Narodowej Organizacji Ofiar Drogowych;
 Jest patronem Luksemburskiej Orkiestry Chamber;
 Jest patronem Youth Harmony Orchestra of the European Union;
 Jest patronem Young Entrepreneurs Luxembourg;
 Jest patronem Special Olympics Luxembourg Associations.

Życie prywatne 
26 kwietnia 2012 Pałac Książęcy ogłosił zaręczyny księcia Wilhelma z hrabianką Stefanią de Lannoy, belgijską arystokratką, córką hrabiego Filipa i hrabiny Alix de Lannoy. Para spotykała się od ponad roku. Z okazji ich planowanego ślubu zorganizowano w Luksemburgu oficjalny bankiet.

Narzeczeni byli ze sobą spokrewnieni. Ich wspólnym znanym przodkiem był Karol Maria Raymond, książę Arenbergu, austriacki wojskowy, żyjący w latach 1721–1778, co czyniło ich kuzynami w siódmej linii.

3 maja podano oficjalne daty cywilnej i religijnej ceremonii zaślubin.

24 sierpnia z powodu udaru mózgu zmarła matka przyszłej panny młodej, hrabina Alix de Lannoy. Kilka dni później książę Wilhelm towarzyszył narzeczonej w uroczystościach pogrzebowych, które miały miejsce w Belgii. Zdecydowano, że zaplanowane daty ślubu nie ulegną zmianom.

27 września opublikowano oficjalny monogram pary, a 12 października przedstawiono listę gości.

19 października książę Wilhelm i Stefania zawarli cywilny związek małżeński w ratuszu w Luksemburgu. Hrabianka wypowiedziała swoją przysięgę w ojczystym języku narzeczonego, on natomiast w języku francuskim. Wieczorem odbył się uroczysty bankiet, który zorganizował wielki książę Henryk.

Następnego dnia miała miejsce ceremonia zaślubin religijnych w Katedrze Notre Dame w Luksemburgu. Suknię panny młodej zaprojektowała Elie Saab. Druhnami zostały księżniczka Aleksandra i Antonia Hamilton, a świadkami książę Feliks, Don Lawrence Doimi de Frankopan, księżniczka Ludwika Stolberg-Stolberg i księżniczka Blanche Merode. Po zakończonej ceremonii małżonkowie udali się na balkon książęcego pałacu, by pozdrowić zgromadzonych tam poddanych.

W ślubie, ogłoszonym największym wydarzeniem w Luksemburgu od wielu lat, uczestniczyli reprezentanci licznych rodzin królewskich: król i królowa Belgów, królowa Belgii, książę i księżna Brabancji, car Bułgarii i caryca Bułgarii, królowa Danii, książę i księżna koronna Danii, książę koronny Japonii, księżna Hanoweru, hrabia i hrabina Wesseksu.

20 października wielki książę Luksemburga Henryk ogłosił dekret, w którym nadał swojej synowej tytuły: Jej Królewskiej Wysokości dziedzicznej wielkiej księżnej Luksemburga, dziedzicznej księżnej Nassau, księżnej Burbon-Parma.

6 grudnia 2019 marszałek dworu poinformował o pierwszej ciąży księżnej Stefanii. 10 maja 2020 o godzinie 5:13 w Grand Duchess Charlotte Maternity Hospital w Luksemburgu urodził się syn pary, który otrzymał imiona Karol Jan Filip Maria Józef Wilhelm i tytuł Jego Królewskiej Wysokości Księcia z Luksemburga. Chłopiec zajął drugie miejsce w linii sukcesji luksemburskiego tronu, za ojcem, z szansami na objęcie władzy w przyszłości.

29 września 2022 ogłoszono, że para książęca spodziewa się narodzin swojego drugiego dziecka w kwietniu 2023.

Genealogia

Przodkowie

Przypisy 

Rodzina książęca Luksemburga
Następcy tronu
Odznaczeni Orderem Korony Dębowej
Odznaczeni Orderem Oranje-Nassau
Odznaczeni Orderem Podwójnego Białego Krzyża
Odznaczeni Orderem Zasługi Adolfa Nassauskiego
Odznaczeni Orderem Zasługi Republiki Włoskiej
Odznaczeni Orderem Domowym Nassauskim Lwa Złotego
Urodzeni w 1981
Absolwenci Royal Military Academy w Sandhurst